Larré (Orne) – francuska gmina w regionie Dolna Normandia
 Larré (Morbihan) – francuska gmina w regionie Bretania